Hillsboro Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hillsboro Township (Illinois)
 Hillsboro Township (North Dakota)
 Hillsboro Township (Oklahoma)

Siehe auch:
 Hillsborough Township, im Somerset County, New Jersey